Hato kan syfta på:

Colombia 

 Hato (kommun), Santander, 
 Hato (ort), Santander,